Grosdanow ist der Familienname folgender Personen:
 Plamen Grosdanow (* 1950), bulgarischer Diplomat
 Tichomir Grosdanow (* 1987), bulgarischer Tennisspieler